Mikkolainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1883-1928), Finnish gymnast
Reijo Mikkolainen (né en 1964), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1924), rameur olympique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois